Chandler es un apellido anglosajón, proveniente de la profesión de artesano de velas o jabón. Además, puede hacer referencia a:

Lugares

Estados Unidos 
 Chandler, en el estado de Arizona.
 Chandler, en Indiana.
 Chandler, en el Condado de Charlevoix, Míchigan.
 Chandler, en el Condado de Huron, Míchigan.
 Chandler, en Oklahoma.
 Chandler, en Texas.

Canadá 
 Chandler, en la provincia de Quebec.

Australia 
 Chandler, en el estado de Queensland.

En la Luna 
 Cráter lunar Chandler

Personas 

 Murray Chandler (1960), Gran Maestro de ajedrez neozelandés
 Raymond Chandler (1888-1959), escritor estadounidense de novela negra.

Científicos 
 Alfred Chandler (1804-1896), botánico británico
 Alfred D. Chandler Jr. (1918-2007), historiador económico estadounidense
 David P. Chandler (1934), historiador estadounidense centrado en la historia de Camboya
 Marjorie Elizabeth Jane Chandler (1897-1983), botánica británica
 Seth Carlo Chandler (1846-1913), astrónomo estadounidense descubridor del Bamboleo de Chandler

Otros 
 Chandler Bing: personaje de la serie de televisión Friends, interpretado por el actor Matthew Perry.
 Chandler, aplicación informática, administradora de información personal (PIM).